Абхазава — фамилия.
 Абхазава, Шота (род. 1971) — автогонщик, конструктор гоночных автомобилей, создатель двух автодромов в России и Грузии, бизнесмен.
 Абхазава, Якоб (род. 1991) — грузинский футболист, нападающий мозырской «Славии».